Peichl ist der Familienname folgender Personen:

 Adi Peichl (1945–2020), österreichischer Schauspieler und Regisseur
 Andreas Peichl (* 1979), deutscher Ökonom und Hochschullehrer, Leiter des ifo Zentrums für Makroökonomik und Befragungen
 Gustav Peichl (1928–2019), österreichischer Architekt und Karikaturist
 Hermann Peichl (1887–1966), österreichischer Ordensgeistlicher, Theologe, Benediktiner, Abt des Schottenstiftes in Wien
 Ina Peichl (* 1960), österreichische Kostüm-, Bühnen- und Szenenbildnerin
 Jochen Peichl (* 1950), deutscher Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, Psychoanalytiker, Psychotherapeut und Autor
 Markus Peichl (* 1958), österreichischer Journalist
 Martin Peichl (* 1983), österreichischer Autor

Siehe auch:
 Beichl
 Beichel